Хомс — топоним. Может означать:

 Хомс — водохранилище в Сирии.
 Хомсская впадина
 Хомс () — город в Сирии, центр одноимённой мухафазы (административно-территориальной единицы первого уровня).
 Хомс — мухафаза Сирии.
 Хомс () — город в Ливии, столица муниципалитета Эль-Маргаб.